Александра Петровна Краснобаева — работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Работала в колхозе села Соколовка, Васильковского района, Киевская область.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума ВС СССР от 8 апреля 1971 года).
 Награждена двумя орденами Ленина (1971, 1977).

Примечания

Ссылки 
 ВАСИЛЬКІВЩИНА 
 Награды Краснобаевой А. П.